Adrio bezeichnet

 eine Schweizer Brühwurst, siehe Adrio

Adrio ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Adrio (1901–1973), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer in Berlin